Коротков Федор Иванович ( — 15 апреля 1983) — государственный и военный деятель эпохи СССР.

Биография 
Родился в с. Думино (ныне село Тверской области, РФ). Работал рабочим в деревообрабатывающей артели. 1922—1931 — председатель Глебенского сельсовета; 1932—1937 — секретарь райкома комсомола, председатель райисполкома; 1937—1941 — 1-й секретарь Корюковского райкома КП(б)У Черниговской области. 

В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 — секретарь подпольного (на оккупированной гитлеровцами территории) Корюковского райкома КП(б)У в Черниговской области. С сентября 1941 — командир Корюковского партизанского отряда, а впоследствии — командир роты Черниговского объединения партизанского отряда под командованием Н. Попудренко. От 25 мая 1943 — член Черниговского подпольного обкома КП(б)У. От 23 июля 1943 года (после смерти Николая Попудренко) возглавил областной штаб партизанского движения и соединения партизанских отрядов Черниговской области имени Н. Попудренко. Бойцы соединения провели 12 крупных боев с противником, разгромили 7 гарнизонов, 22 полицейские станицы, осуществили более 120 диверсий на железнодорожных коммуникациях, взорвали 4 железнодорожных и 10 шоссейных мостов, разбили 120 поездов, захватили большое количество трофеев.

В 1943—1946 гг. — 2-й секретарь Черниговского горкома КП(б)У. 1947 — депутат ВС УССР по Черниговскому избирательному округу. 1948 окончил годичные курсы переподготовки руководящих партийных работников при Высшей партийной школе при ЦК КП(б)У. С 1950 — 1-й секретарь Черниговского горкома КП(б)У. Учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС (1949-53). С сентября 1959 года на пенсии.

Награды 
 орден Ленина (23.01.1949)
 орден Красного Знамени (07.03.1943)
 орден Богдана Хмельницкого I степени (04.01.1944)
 медали в том числе:
 «Партизану Отечественной войны» I степени
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «Ветеран труда»
 знак «50 лет пребывания в КПСС»

Литература 
 Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине. 1941—1944. кн. 2. — К., 1985. — 248 с.
 Україна партизанська. 1941—1945: Партизанські формування та органи керівництва ними: [науково-довідкове видання]. — К., 2001. — 216 с.
 Кентій А., Лозицький В. Війна без пощади і милосердя. Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941—1944) / А. Кентій, В. лозицький. — К., 2005. — 185с.
 Сайт Державного архіву Чернігівської області (https://web.archive.org/web/20061004074338/http://arch.rbone.ci.net.ua/ fonds/rad_osfonds.htm#qwe).
 Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон — Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. — К.: Наукова думка, 2008. — 568 с.: іл.

Примечания

Ссылки 
 [leksika.com.ua/15700105/ure/korotkov Украинская советская энциклопедия]
 ООР 

Партизаны Великой Отечественной войны
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Почётные граждане Чернигова
Первые секретари Черниговского горкома КП Украины
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Члены КПСС